Терри Портер (, род. 8 апреля 1963 года) — американский профессиональный баскетбольный тренер и баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. В настоящее время работает ассистентом главного тренера в клубе «Миннесота Тимбервулвз». За семнадцать сезонов в НБА, Портер дважды участвовал в матчах всех звёзд НБА. По окончании игровой карьеры в 2002 году, он стал работать на тренерских должностях в НБА.

Профессиональная карьера 
Портер выставил свою кандидатуру на драфте НБА 1985 года и несколько клубов, такие как «Чикаго Буллз», «Атланта Хокс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс» были заинтересованы в нём. Однако большинство обозревателей склонялись к тому, что его выберет «Хьюстон Рокетс» под 19 номером. На драфте Портер рассматривался как второй лучший разыгрывающий защитник после Сэма Винсента. Однако на драфте Портер был выбран только под 24 номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Ранее него было выбрано несколько других защитников: под 18 номером был выбран Джо Думарс, Стив Харрис под 19 и Сэм Винсент под 20 номером.

За десять сезонов в Портленде, Портер дважды выходил с клубом в финал НБА, однако так и не завоевал ни одного титула. Терри до сих пор удерживает рекорд по количеству подряд забитых штрафных бросков в одной игре финальной серии — 15. В 1993 году он стал обладателем Приза имени Дж. Уолтера Кеннеди, а также является лидером «Трэйл Блэйзерс» по количеству передач — 5319. Перед сезоном 1995/96 Портер подписал контракт с «Миннесотой Тимбервулвз», которой в сезоне 1996/97 помог впервые в истории выйти в плей-офф.

Перед сезоном 1998/99 он подписал контракт с «Майами Хит», а в сезоне 1999/00 перешёл в «Сан-Антонио Спёрс».

16 декабря 2008 года «Трэйл Блэйзерс» закрепили за ним номер 30.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 nba.com: Terry Porter 
 BasketballReference.com: Terry porter (as player)  
 BasketballReference.com: Terry porter (as coach)  

Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Игроки «Майами Хит»
Тренеры «Детройт Пистонс»
Тренеры «Сакраменто Кингз»
Тренеры «Милуоки Бакс»
Тренеры «Финикс Санз»
Тренеры «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Выпускники Висконсинского университета в Стивенс-Пойнт